Candemir ist ein türkischer männlicher Vorname türkischer Herkunft, gebildet aus den persischstämmigen Element can (Herz; auch Seele, Leben) und dem türkischstämmigen demir (Eisen). Candemir tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Candemir Berkman (* 1934), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Candemir Yılmam (* 1964), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Adil Candemir (1917–1989), türkischer Ringer
 Hayri Ragıp Candemir (1908–nach 1926), türkischer Fußballspieler
 Yücel Candemir (* 1995), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname

en:Candemir